Фриденсфельд — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Фриденсфельд — прежнее название аула Кабанбай батыра (Рождественка) в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Фриденсфельд — прежнее название села Софиевка в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Фриденсфельд — село в Константиновском районе Амурской области, ликвидировано в 1941 г.
 Фриденсфельд — прежнее название села Луговое в Немецком национальном районе Алтайского края.

Украина 
 Фриденсфельд — прежнее название села Мирополь в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Фриденсфельд — прежнее название села Мирнополье в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

См. также 

 Фриденфельд